Băcești se poate referi la:
 Localități din România
 Băcești, Argeș
 Băcești, Dâmbovița
 Băcești, Gorj
 Băcești, Vaslui, reședința comunei cu același nume